Szent Konrád néven az alábbi keresztény szentek ismertek:

 Konstanzi Szent Konrád (900 k.–975), Konstanz püspöke
 Bajorországi Szent Konrád  (1105 k.–1154)
 Piacenzai Szent Konrád (1290–1351)
 Parzhami Szent Konrád (1818–1894)